LXR est un sigle pour :
Liver X receptor, un récepteur nucléaire des oxystérols.

Linux Cross Referencer, outil d'indexation de sources très pratique, tout particulièrement pour de gros projets tels que le noyau Linux. Le résultat est utilisable avec un navigateur web (browser). 

LXR est un code, qui signifie :
 Air Luxor (Portugal), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,

Code